poppa – parte posteriore di un'imbarcazione
 Poppa – costellazione dell'emisfero australe
 poppa – sinonimo di mammella
 Poppa – personaggio del musical Starlight Express
 Poppa di Bayeux – moglie di Rollone e madre di Guglielmo I di Normandia

Pagine correlate 

 Popa
 Poppe